Babington kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Cardale Babington
 Churchill Babington

Robotskapade auktorsförkortningar